Goldup ist der Familienname folgender Personen:

 Glenn Goldup (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Hank Goldup (1918–2008), kanadischer Eishockeyspieler